Bubeníček ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Bubeníček (* 1974), tschechischer Tänzer und Choreograph
 Ladislav Bubeníček (1891–1968), tschechoslowakischer Gerätturner
 Oldřich Bubeníček (* 1953), tschechischer Politiker
 Otto Bubeníček (* 1974), tschechischer Tänzer, Komponist und Szenograph